ZCBJ Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 ZCBJ Hall (Tyndall, South Dakota), NRHP-ID 85000181
 ZCBJ Hall (Haugen, Wisconsin), NRHP-ID 85000768